I чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Германии с 5 по 6 февраля 1938 года. Игры проводились в Берлине. В чемпионате участвовало 4 страны. Победу отпраздновали хозяева турнира — сборная Германии.

Турнирная таблица

Матчи

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Отчёт о турнире

Чемпионаты мира по гандболу
Спорт в Германии в 1938 году
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Февраль 1938 года
Международные соревнования по гандболу в Германии